Изобутан (метилпропан, 2-метилпропан) (СН3)3СН — углеводород класса алканов, изомер нормального бутана (н-бутана).

Физические свойства 
Изобутан — бесцветный газ без запаха, растворяется в органических растворителях, с водой образует клатраты.

Содержится в газовом конденсате и нефтяных газах. Горюч.

Экологические характеристики и пожароопасность: ODP HGWP GWP ПДК Класс опасности 4. Транспортировка и хранение: заливают в железнодорожные цистерны, а также в баллоны, вместимостью от 32 до 120 л, в контейнеры и другие сосуды, рассчитанные на давление 2 МПа. Коэффициент заполнения 0.5 кг продукта на 1 л вместимости сосуда. Перевозят любым видом транспорта. Хранят в складских помещениях, обеспечивающих защиту от солнечных лучей.

Применение

Сырьё для получения изобутилена 
Основное применение изобутана в промышленности — сырьё для получения изобутилена, в свою очередь являющегося сырьем для получения бутилкаучука. Процесс производства изобутилена — каталитическое дегидрирование.

Хладагент 
Применяется в холодильной промышленности в качестве хладагента, особенно для бытовых холодильников. Не разрушает озоновый слой. Применение изобутана в качестве хладагента позволяет обеспечить пониженное энергопотребление. На холодильники, работающие на горючих хладагентах, каким является и изобутан, распространяются дополнительные требования безопасности — они должны иметь такую конструкцию, что при незапланированной утечке хладагента из системы в зонах размещения электрических узлов, способных инициировать воспламенение, не могла образовываться взрывоопасная концентрация.

Другие применения 
Используется в качестве сырья для процесса алкилирования и производства МТБЭ в нефтепереработке.

Благодаря высокому октановому числу (100) изобутан применяется в качестве компонента горючего для двигателей внутреннего сгорания. Также изобутан часто применяется в качестве наполнителя в баллончиках с аэрозолем.

Используется в газовых зажигалках и баллонах заправки к ним.

Влияние на организм человека 
При длительном вдыхании может вызывать зрительные и слуховые галлюцинации. Также может вызывать привыкание.

Примечания 

Алканы
Хладагенты